La Norgesmesterskapet 1985 di calcio fu la 80ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Lillestrøm, che vinse la finale contro il Vålerengen con il punteggio di 4-1.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Ripetizione

Terzo turno

Ripetizione

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Ripetizione

Finale

Formazioni

Voci correlate
 1. divisjon 1985
 2. divisjon 1985

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1985
Edizioni della Coppa di Norvegia